farkas (Canis lupus), szürke farkas, a kutyafélék családjába tartozó ragadozó állat 
Farkas, keresztnév
Farkas, Rozsomák, vagy Logan, az X-Men című filmtrilógia egyik szereplője
Farkas, valódi nevén Rahne Sinclair a Marvel Comics egyik szuperhőse
Farkas, csillagkép
Farkas puszta, Ság és Galgóc között ma ismeretlen helyen
Farkas település, románul Farcașa, Bakó megye, Románia

Filmek

 Farkas – 1917-es magyar némafilm
 Farkas – 1994-es amerikai horrorfilm
 Farkas – 2013-as amerikai képregényfilm 
 A farkas – 1981-ben bemutatott film
 A farkas – 2004-ben bemutatott film